Etchinghill ist die Bezeichnung mehrerer Orte in England:

 Etchinghill (Kent)
 Etchinghill (Staffordshire)